Boletus pruinatus est une espèce de champignons de la famille des Boletaceae.

Synonymes  
Selon , les noms suivants sont des synonymes de Boletus pruinatus, les trois premiers noms étant des synonymes nomenclaturaux : 
Boletellus pruinatus (Fr. & Hök) Klofac & Krisai, 1992
Xerocomellus pruinatus (Fr.) Šutara, 2008
Xerocomus pruinatus (Fr. & Hök) Quél., 1888
Boletellus pruinatus f. luteocarnosus Klofac & Krisai, 1992

Notes et références

Liens externes 

 
 
 

Boletus
Espèce de champignons (nom scientifique)